En Pologne, Ścięgna peut faire référence à :

 Ścięgna, un village de la voïvodie de Łódź,

 Ścięgna, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.